Mužská dvouhra Marburg Open 2015 probíhala na přelomu června a července 2015. Do singlové soutěže marburského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Horacio Zeballos , který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Španěl Íñigo Cervantes, jenž ve finále zdolal německého tenistu Nilse Langera, startujícího v hlavní soutěži z pozice posledního přímého účastníka. Po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 6–3 vyhrál Cervantes na challengerech třetí singlovou trofej v probíhající sezóně a pátou celkově. S 27 vítěznými zápasy v roce 2015 byl na druhém místě této statistiky za Korejcem Čung Hjeonem, jenž měl o dvě výhry více.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Marburg Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP Challenger Tour 2015